Ши́мчик — українське, білоруське (Шымчык) і польське (Szymczyk) прізвище. Може походити від зменшувальної форми польського імені «Szymon»

Персоналії 
 Францишек Шимчик (1892—1976) — польський велосипедист.
 Ярослав Шимчик (1992—2014) — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Шимчак
 Шимчук
 Шимко
 Шимкович

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища